Эстелья (, )  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь.

Занимает площадь 15,39 км². Население — 14207 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

История 

Практически 700 лет назад еврейский квартал маленького городка Эстелья стал объектом одного из ужаснейших погромов. Его жителей похищали, пытали и убивали. Эти зверства подробно описаны одним из раввинов, который был их свидетелем.

Эстелья — древнеримский город; он господствует над несколькими дефиле и во время карлистских войн играл важную роль: с 1872 по 1876 год был главной квартирой Дона-Карлоса, приверженцы которого называли его «священным городом». Генерал Примо де Ривера принудил этот крепкий опорный пункт карлистов к сдаче и таким образом положил конец восстанию в северной Испании.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento de Estella/Lizarra
 Información Turística y Fotografías de Estella, la Comarca de Urbasa, Lókiz, Estella y Merindad de Tierra Estella
 La Estella de Javier Hermoso de Mendoza
 Descripción, monumentos y puntos de interés, alojamientos y restaurantes, excursiones alrededores, gastronomía, curiosidades y leyendas
 Vista aérea de Estella

Муниципалитеты Наварры